San Marco har flere betydninger:

 San Nicolò d'Arcidano, en by og en kommune (comune) i provinsen Oristano i regionen Sardinien i Italien
 San Nicolò Gerrei, en by og en kommune (comune) i provinsen Sud Sardegna i regionen Sardinien i Italien
 Nughedu San Nicolò, er en by og en kommune (comune) i provinsen Sassari i regionen Sardinien i Italien